Дми́трий Анто́нов:
 Антонов, Дмитрий Иванович (1896—?) — первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б).
 
 
 Антонов, Дмитрий Степанович (1896—1922) — участник Тамбовского восстания.